Butia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Butia ingår i familjen Arecaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Butia